Crusher bezeichnet:

 einen US-amerikanischen Rapper und Produzenten, siehe Bone Crusher
 eine ukrainische Thrash-Metal-Band, siehe Crusher (ukrainische Band)
 eine französische Death-Metal-Band, siehe Crusher (französische Band)

Crusher ist der Künstlername folgender Person:

 Guitar Crusher (1931–2020), US-amerikanischer Soul- und Bluesmusiker